Table des caractères Unicode U+1EE00 à U+1EEFF.

Arabe — symboles mathématiques alphabétiques 
Caractères utilisés pour les mathématiques arabes.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1E000-1EFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

1EE00